Svetovno prvenstvo v biatlonu 2002 je štirideseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo 24. marca 2002 v Oslu, Norveška, v eni disciplini za moške in ženske. Na prvenstvu sta potekali le tekmi s skupinskim štartom, ki nista bili v programu olimpijskih tekmovanj v biatlonu.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Rezultati na sports123.com

2002
2002 v športu
Športne prireditve na Norveškem
Šport v Oslu